HMAS Melbourne kan verwijzen naar een van de volgende schepen van de Australische Marine:

 HMAS Melbourne (1912) - lichte kruiser
 HMAS Melbourne (1945) - vliegdekschip
 HMAS Melbourne (1992) - fregat